Wiekowo ist der Name zweier polnischer Orte:

 in der Woiwodschaft Großpolen: Wiekowo (Witkowo)
 in der Woiwodschaft Westpommern:  Wiekowo (Darłowo) (ehemals Alt Wieck, Kreis Schlawe in Pommern)